El XXI Campionat Mundial d'Handbol se celebrà a Croàcia entre el 16 de gener i l'1 de febrer de 2009 sota l'organització de la Federació Internacional d'Handbol (IHF) i la Federació Croata d'Handbol.

Un total de 24 països competiren pel títol de campió mundial, amb la selecció nacional d'Alemanya com a vigent campiona i defensora del títol.

Seus

Primera Fase 
Els 3 primers de cada grup es classifiquen per a la segona fase. Els equips eliminats juguen entre ells pels llocs del 13 al 24.

Grup A 

Tots els partits es juguen a Osijek

Grup B 

Tots els partits es juguen a Split

Grup C 

Tots els partits es juguen a Varaždin

Grup D 

Tots els partits es juguen a Poreč

Segona Fase 
Els 2 primers de cada grup jugaran les semifinals. Els equips eliminats juguen entre ells per les posicions del 5 al 12.

Grup I 

Tots els partits es juguen a Zagreb

Grup II 

Tots els partits es juguen a Zadar

Fase Final

Enllaços externs 

 

Handbol
2009
Handbol